L'Athletic Club Sodigraf est un club congolais de football basé à Kinshasa. Il joue ses matchs à domicile au Stade des Martyrs.

Histoire 

Fondé en 1989 dans la capitale Kinshasa il participe plusieurs fois à l'Epfkin et à la Coupe de République démocratique du Congo.

Au niveau international il participe à la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 1996, et perd en finale face à Al-Mokawloon Al-Arab d'Égypte.

Sa dernière participation à la Linafoot date de 2003

Palmarès 
Coupe des coupes
Finaliste : 1996
 Coupe de République démocratique du Congo
 Vainqueur : 1995

Performance en competitions CAF 
Coupe des coupes: 1 participation
1996 – Finaliste

Participation en compétitions de la CAF 

1- Posta FC abandonne la compétition.

Joueurs emblématique
 Adu Bikele, Ancien joueur de l'équipe U17 de la RDC
 Diangi Mbala, Ancien joueur de l'équipe U17 de la RDC

anciens entraîneurs 

 ??-?? :  Luc Mawa N'Kumu
 1991-1999 :  Médard Lusadusu Basilwa

Liens externes 
 Coupes du Congo
 Tournoi continental

Notes et références 

Club de football à Kinshasa
Club de football fondé en 1989